Haberpoint heißen folgende geographische Objekte:

 Haberpoint (Gemeinde Pöndorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pöndorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haberpoint (Gemeinde Waldzell), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich